USS Asheville ist der Name vierer Schiffe der United States Navy, benannt nach der Stadt Asheville in North Carolina:

USS Asheville (PG-21), ein Kanonenboot, in Dienst von 1920 bis 1942
USS Asheville (PF-1), eine Fregatte
USS Asheville (PGM-84), ein Kanonenboot der Asheville-Klasse, in Dienst von 1966 bis 1977
USS Asheville (SSN-758), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1991

Asheville
Asheville